Ме́ган Янг (р. 27 февраля 1990, Алегзандрия, Виргиния, США) — победительница международного конкурса красоты Мисс Мира 2013. Меган Янг стала первой филиппинкой — победительницей Мисс мира.

Биография 
Меган Янг родилась в США в межнациональной семье (отец — американец, мать — филиппинка). Когда Меган было 10 лет, её семья переехала на Филиппины. Меган Янг — известная актриса, телеведущая и модель.

Примечания

Ссылки 
 Фотогалерея Меган Янг 

Фотомодели Филиппин
Участницы конкурса «Мисс мира — 2014»